Damon (musicologist), een adviseur van Pericles
 Damon (geslacht), geslacht van zweepspinnen
 Damon (filosoof) (5de eeuw), een filosoof uit Syracuse
 Damon (uitgeverij), een Nederlandse wetenschappelijke en algemene uitgeverij

en naar:

 Cathryn Damon (1930-1987), een Amerikaans actrice
 Jerome Damon (1972), een Zuid-Afrikaanse voetbalscheidsrechter
 Matt Damon (1970), een Amerikaans acteur